Multiply (Jamie Lidell), een album van Jamie Lidell
 Multiply (nummer), een nummer van Jamie Lidell
 x (Ed Sheeran), uitgesproken als multiply, een album van Ed Sheeran